

Aziende 
General Telephone and Electronics, azienda di telecomunicazioni confluita in Verizon Communications

Codici 
 GTE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Groote Eylandt (Northern Territory) (Australia)

Altro
 GTE – Sigla per indicare il Terremoto di Tangshan
 GTE – Sigla per indicare la Grande Traversata Elbana
GTE – Sigla per indicare le Gran Turismo Endurance